Johann Josef Klein oder Johann Joseph Klein ist der Name folgender Personen:

* Johann Josef Klein (Lehrer) (1832–1914), deutscher Lehrer, Schulbuchautor und Heimatforscher 
 Johann Joseph Klein (Musiktheoretiker) (1740–1823), deutscher Musiktheoretiker